REMA est un sigle pour : 
 Réunion des Mutuelles d'assurances régionales
 Réseau européen de musique ancienne
 Réseau mondial des affaires
 Rem"a, pour Moïse Isserlès, un rabbin du